Митрополи́т Иоа́нн (, в миру Николай Григорьевич Маргишвили, ; 1874,  — ) — епископ Грузинской православной церкви, митрополит Бодбийский.

Биография 
Рос крестьянской осетинской семье вблиз Гори.
В 1893—1899 годы обучался в Горийском духовном училище, по окончании которого преподавал в церковно-приходских школах сначала в Гори, затем в Кизляре.

28 октября 1900 года он был пострижен в монашество с наречением имени Иоанн. 28 января 1901 года он был рукоположён в сан священника.

Поступил в Кутаисскую духовную семинарию, оттуда, как отличник, был переведен в Тифлисскую духовную семинарию, которую окончил в 1905 году. В 1910 году поступил в Московскую духовную академию, которую окончил в 1914 году со степенью кандидата богословия.

2 сентября 1914 года был назначен надзирателем Кутаисского духовного училища, 10 августа 1915 года назначен надзирателем Горийского духовного училища. 29 августа 1915 года он был возведён в сан архимандрита.

21 сентября 1917 года по благословению католикоса-патриарха всея Грузии Кириона II был назначен учителем Тбилисской духовной семинарии.

В 1919 году архимандрит Иоанн уехал служить в Сухуми. 3 сентября того же года Комиссариат (правительство) Абхазии назначил архимандрита Иоанна (Маргишвили) временным управляющим Сухумской епархией. 11 сентября на эту должность был назначен митрополит Амвросий (Хелая). После подготовительной работы 7 октября 1919 года было созвано епархиальное собрание духовенства и мирян, которое приняло решение о вступлении Сухумско-Абхазской епархии в состав Грузинской церкви, что было с воодушевлением принято в Тбилиси. В тот же день митрополитом Абхазии собрание избрало Амвросия (Хелая). 28 октября 1919 года Всегрузинский католикосский совет утвердил принятые на собрании решения, в том числе об избрании архиерея. Вскоре после этого архимандрит Иоанн был назначен заместителем митрополита Сухумо-Абхазского. 1 сентября 1920 года стал школьным инспектором в Гурджаани.

14 октября 1921 года митрополит Амвросий (Хелая) стал католикосом-патриархом Грузии. По его воле 15 октября 1921 года архимандрит Иоанн был рукоположён во епископа Сухумско-Абхазского.

7 апреля 1925 года Католикосским советом был уволен с Сухумско-Абхазской епархии и временно назначен на Алавердскую епархию, но здоровье, пошатнувшееся из-за трудностей управления епархией, требовало серьёзного лечения. 15 октября 1925 года митрополит Иоанн обратился к католикосу-патриарху всея Грузии Амвросию с просьбой на один месяц оставить служение. Католикосский совет удовлетворил его просьбу.

После возвращения из России он был назначен управляющим Урбнисской епархией. Митрополит Иоанн не смог остаться в епархии из-за ухудшения здоровья, но управлял епархией из Тбилиси.

14 января 1926 года представил свою диссертацию, но по решению Католикосского совета митрополиту Иоанну не была присуждена степень доктора богословия.

1 июня 1926 гола митрополит Иоанн обратился с просьбой освободить его от должности управляющего епархией. 20 октября его просьба была удовлетворена, и 3 ноября он был назначен управляющим Батумско-Шемокмедийской епархией.

18 декабря митрополит Иоанн вновь обратился к католикосскому совету с просьбой об увольнении. 20 февраля 1927 года Грузинская православная церковь вынесла решение, что митрополит Иоанн пребывает в своей епархии и посещает назначенные Временным правительством заседания. Из-за несоблюдения этих условий 3 марта 1927 года он был уволен с кафедры. После этого митрополит Иоанн на два месяца уехал в Россию.

20 октября 1928 года был назначен управляющим Бодбийской епархией.

13 ноября 1929 года митрополит Иоанн скончался в возрасте 55 лет. 17 ноября он был похоронен во дворе Сионского собора в Тбилиси.

Примечания

Литература 
 სერგო ვარდოსანიძე. ქართველი მღვდელმთავრები (XX—XXI საუკუნეები). გამომცემლობა ,,ნათლისმცემელი", თბ., 2010. — გვ. 155—159

Епископы Грузинской православной церкви
Выпускники Горийского духовного училища
Выпускники Тбилисской духовной семинарии
Выпускники Московской духовной академии
Пицундская и Сухумо-Абхазская епархия
Алавердская епархия
Урбнисская и Руисская епархия
Батумская и Лазская епархия
Бодбийская епархия
Похороненные в Сиони
Преподаватели учебных заведений Русской православной церкви